Кировский наслег — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Кировский наслег — в Горном улусе Республики Саха (Якутия).
 Кировский наслег — в Кобяйском улусе Республики Саха (Якутия).